Hergenröder ist der Familienname von:

 Adolf Hergenröder (1896–1945), deutscher Politiker (NSDAP)
 Anton Hergenröder (1910–1995), deutscher Kommunalpolitiker (CSU)
 Curt Wolfgang Hergenröder (* 1955), Rechtswissenschaftler
 Ignaz Hergenröder (1882–1955), deutscher Jurist, Senatspräsident am Oberlandesgericht Nürnberg
 Udo Hergenröder (* 1935), deutscher Politiker (GAL), MdHB

Siehe auch:
 Herchenröder
 Hergenröther